«Чистилище» () — телефильм режиссёра Ули Эделя, мистический вестерн.

Сюжет 
Банда БлэкДжека Бриттона ограбила банк в небольшом городке, пролив немало крови. Но налётчикам не повезло, так как во время ограбления в город вошёл отряд правительственных «синих» кавалеристов, которые тут же отправились за бандой в погоню. Уходя от преследователей через жаркую пустыню, уставшие бандиты внезапно оказываются в затерянной долине, в которой расположился странный городок Тихая Гавань. 

Найдя приют в мирном и гостеприимном захолустье, развязные преступники внезапно проникаются мыслью, что оказались в неком «параллельном мире», населённом ожившими мертвецами, среди которых некстати оказывается немало давно умерших героев Дикого Запада. Не в силах сдержать первобытные инстинкты, неблагодарные бандиты гибнут от пуль один за другим, и лишь случайно прибившемуся к ним племяннику одного из налётчиков Лео Дилларду удаётся найти здесь любовь и вечный покой…

В ролях 
 Сэм Шепард — Дикий Билл Хикок
 Эрик Робертс — БлэкДжек Бриттон
 Рэнди Куэйд — Док Холлидей
 Джон Дэвид Саутер — Джесси Джеймс
 Донни Уолберг — Билли Кид
 Джон Деннис Джонстон — «Левша» Слэйд
 Ричард Эдсон — Еврипид
 Петер Стормаре — Кевин Гатри
 Брэд Роу — Лео Диллард
 Амелия Хейнл — Роуз
 Шэннон Кенни — Долли Слоун
 Саджино Грант — смотритель кладбища

Ссылки 
  

 
 
 
 
 
 

Вестерны США
Телефильмы США
Телефильмы 1999 года